Faßnacht oder Fassnacht ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Fassnacht (* 1962), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin sowie Dramatikerin
 Christian Fassnacht (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Georg Fassnacht (1904–1966), Opernsänger (Tenor)
 Hans Fassnacht (* 1950), deutscher Schwimmer
 Joseph Fassnacht (* 1893), deutscher Bildhauer
 Lucas Fassnacht (* 1988), deutscher Autor
 Martin Fassnacht (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Oliver Faßnacht (* 1968), deutscher Kommentator und Moderator
 Paul Faßnacht (* 1949), deutscher Schauspieler
 Pierre Fassnacht (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Rudi Faßnacht (1934–2000), deutscher Fußballtrainer
 Ulrich Faßnacht (* 1981), deutscher Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher

Siehe auch:

 Fasnacht, regional für Karneval oder Fasching